Srebro  je lahko:

 srebro , kemični element
 srebrna medalja